Tombstone puede referirse a:

 Tombstone, una ciudad del estado de Arizona en los Estados Unidos.
 Tombstone, película de 1993.
 Tombstone, personaje ficticio de Marvel Comics.